Saubächle ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Saubächle (Hörschbach), linker Zufluss des Hörschbachs vor Murrhardt, Rems-Murr-Kreis
 Saubächle (Ungendwiedenbach), linker Zufluss des Ungendwiedenbachs (zum Spitzdobelbach, zum Wiedenbach, zur Wiese) bei Ungendwieden, Gemeinde Wieden, Landkreis Lörrach

Siehe auch:
 Saubach